RTL 7 steht für folgende Fernsehprogramme:
 RTL 7 (Niederlande), früher Yorin
 RTL 7 (Polen), heute TVN 7